Mir, mir
 Mir – imię męskie pochodzenia słowiańskiego
 Mir – osiedle typu miejskiego na Białorusi
 Mir – rosyjska stacja kosmiczna
 MiR – rosyjski satelita badawczy
 Mir – serwer wyświetlania dystrybucji linuksa Ubuntu
 Mir – rosyjski żaglowiec,  trzymasztowa fregata szkolna
 mir domowy – pojęcie z dziedziny prawa karnego
 mir (obszczina) – w dawnej Rosji wspólnota terytorialna
 Mir – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Vareš

 MIR
 MIR (Maximal Information Rate) – maksymalna przepływność na łączu transmisji danych
 MIR – Morski Instytut Rybacki
 MIR – Makrofitowy Indeks Rzeczny